Jaan Kiivit ist der Name folgender Personen:

 Jaan Kiivit senior (1906–1971), estnischer evangelisch-lutherischer Erzbischof
 Jaan Kiivit junior (1940–2005), estnischer evangelischer Theologe und Erzbischof